Por Largo de São Francisco pode estar à procura de:

 Largo de São Francisco de Paula - na cidade do Rio de Janeiro
 Largo de São Francisco - na cidade de São Paulo
 Largo de São Francisco da Prainha - no bairro da Saúde em São Paulo

Desambiguação